Egeus steht für:
 Egeus, zentrale Figur in Edgar Allan Poes Erzählung Berenice (Poe)
 Egeus, Figur in William Shakespeares Komödie Ein Sommernachtstraum
 Renault Egeus, Automodell der Marke Renault